Thomas Merritt est un nom pouvant désigner:
 Thomas Rodman Merritt (1824-1906), homme politique canadien en Ontario ;
  (1863-1908), compositeur britannique de cantique de Noël ;
  (né en 1948), homme politique américain du Texas ;
  (né en 1970), journaliste technologique américain.

Voir aussi 
 

Merritt, Thomas